Домнин — имя и фамилия.

Домнины (дворянский род)

Носители имени 
 Домнин — мужское православное имя.
 Домнин Палестинский
 Домнин из Фиденцы
 Домнин — античный философ-неоплатоник, представитель Афинской школы неоплатонизма.

Носители фамилии 
 Домнин, Алексей Михайлович (1928—1982) — русский писатель, поэт и переводчик, филолог, журналист.
 Домнин, Никита Андреевич (1903—1973) — советский учёный-химик, ректор ЛГУ в 1948—1950 годах.
 Домнин, Павел Иванович (1912—1943) — сержант, Герой Советского Союза.
 Домнин, Сергей Викторович (в монашестве Серафим; род. 1977) — епископ Русской православной церкви, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, глава Пензенской митрополии.
 Домнин, Станислав Георгиевич (род. 1938) - врач и политик.

Двойная фамилия 
 Фролов-Домнин, Иван Павлович — советский физик, сотрудник лаборатории № 2 АН СССР.

См. также 
 Домна (имя)
